Slobodkin ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Maximowitsch Slobodkin (1939–2014), russischer Rechtsanwalt, Richter und Hochschullehrer
 Lawrence B. Slobodkin (1928–2009), US-amerikanischer Ökologe